Свети Ђорђе, Свети Ђурађ, или Свети Георгије може значити:

 Свети Георгије, хришћански светитељ;
 Свети Георгије убива аждаху, српски филм из 2009. године;
 Свети Георгије убива аждаху (филм из 1989), југословенски ТВ филм;
 Свети Ђорђе (острво), острво у Црној Гори у Боки Которској;
 Свети Ђорђе (Улцињ), насељено место у општини Улцињ, Црна Гора;
 Свети Ђурађ (Доњи Михољац), насељено место у саставу града Доњег Михољца, Осјечко-барањска жупанија, Хрватска;
 Свети Ђурађ (Вировитица), насељено место у саставу града Вировитице, Вировитичко-подравска жупанија, Хрватска;
 Свети Ђурађ (Бирда), насељено место у општини Бирда, округ Тимиш, Румунија;
 Рукавац Свети Ђорђе, рукавац у делти Дунава;
 Свети Ђурђ, насеље и седиште истоимене општине у Вараждинској жупанији, Хрватска.

Види још 
 Свети Јуриј
 Списак цркава и манастира посвећених Светом Георгију